Хераклея може да се отнася за:

 Хераклея Кибистра – античен град в днешна Турция;
 Хераклея Линкестис – античен град в днешна Северна Македония;
 Хераклея (Лукания) – античен град в днешна Италия;
 Хераклея Минойска – античен град на остров Сицилия в днешна Италия;
 Хераклея Понтика – античен град в днешна Турция;
 Хераклея Синтика – античен град в днешна България.

Вижте също:
 Мармара Ерейли – град в Турция, чието старо име е Хераклея Тракийска;
 Ново село (окръг Тулча) – античен град Хераклея в днешна Румъния.